

Musica 
In Treatment – album di Richard Marvin del 2011

Televisione 
In Treatment – serie televisiva statunitense
In Treatment – serie televisiva italiana
 Terapia di gruppo (In Treatment) – episodio della ottava stagione di Law & Order: Criminal Intent